

Bułgaria 
 Warwara – wieś w obwodzie Burgas
 Warwara – wieś w obwodzie Pazardżik

Zobacz też 
 Barbara